Okręty US Navy o nazwie USNS „Thomas G. Thompson”:

 Pierwszy  USNS „Thomas G. Thompson” (T-AGOR-9) był jednostką oceanograficzną. Zwodowany w 1964 roku.
 Drugi USNS „Thomas G. Thompson” (T-AGOR-23) był jednostką oceanograficzną. Zwodowany w 1990 roku.

Thomas G. Thompson